Marajó (eiland), een eiland in de Amazone in Brazilië
 Marajó (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Pará